Heiligen in de Rooms-Katholieke Kerk:
Pelagia van Tarsus
Pelagia van Antiochië
Pelagia (Armenië)

Zuster Pelagia - Een hoofdpersoon in de romans van Boris Akoenin
Pelagia (geslacht) - Een geslacht van schijfkwallen
Pelagia (schip, 1991) is een onderzoeksschip van het NIOZ
Pelagia (Bonifatius), vrouw van Bonifatius en later van Flavius Aëtius

Zie ook
Pelagius (monnik)